Sinheung-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sinheung-dong, Mokpo, stadsdel i Mokpo, Södra Jeolla, 
 Sinheung-dong, Sangju, stadsdel i Sangju, Norra Gyeongsang, 
 Sinheung-dong, Seongnam, stadsdel i Seongnam, Gyeonggi, 
 Sinheung-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju, 
 Sinheung-dong, Incheon, stadsdel i Incheon,